Die Coppa Italia 2019/20 war die 73. Ausgabe des bedeutendsten Pokalwettbewerbs der Männer im italienischen Fußball. Sie begann am 3. August 2019 mit der Partie Virtus Francavilla Calcio gegen Novara Calcio und endete am 17. Juni 2020 mit dem Finale im Stadio Olimpico in Rom.

Termine

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2019/20 der Coppa Italia sind folgende Mannschaften qualifiziert:

 die 20 Mannschaften der Serie A 2019/20
 die 22 Mannschaften der Serie B 2019/20
 29 Mannschaften der Serie C 2019/20
 neun Mannschaften der Serie D 2018/19

Vorrunde

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

3. Runde 

|}

4. Runde 

|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 
Die beiden Rückspiele am 4. und 5. März 2020 wurden wegen der COVID-19-Pandemie in Italien verschoben. Die neuen Termine für die Partien wurden für den 12. und 13. Juni 2020 bestimmt.

|}

Finale

Übersicht 

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Verweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Coppa Italia (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Serie A 2019/20
 Serie B 2019/20
 Serie C 2019/20

Einzelnachweise 

2019/20
Fußballsaison 2019/20